OSD puede referirse a:

 On screen display;
 Oriented strand board;
 Oviedo SD;
 OSD, el código IATA asignado al aeropuerto de Östersund (Suecia).
 Open Systems Development;